Treuberg ist der Name folgender Personen:

 Franz Friedrich Graf Treuberg (1907–1982), deutscher Dramaturg, Drehbuchautor, Regisseur, Filmproduzent und Schauspieler
 Franz Xaver Fischler Graf von Treuberg (1770–1835), deutscher Hofmeister, Prinzenerzieher, Diplomat und Geheimrat
 Friedrich von Treuberg (1773–1831), bayerischer Generalleutnant
 Heinrich Fischler Graf von Treuberg (1919–2023), deutscher Offizier der Wehrmacht und der Bundeswehr
 Hetta Gräfin Treuberg (1886–1941), deutsche Pazifistin 
 Michelle von Treuberg (* 1992), deutsche Schauspiele

 Treuberg (morganatisches Adelsgeschlecht)

 Treuberg ist auch der Name einer Warft auf der Hallig Langeneß